Митрополит Антоний (Блум) (1914—2003) — митрополит Сурожский
 Митрополит Антоний (Храповицкий) (1863—1936) — митрополит Киевский и Галицкий
 Митрополит Антоний (Мельников) (1924—1986) — митрополит Ленинградский и Новгородский
 Митрополит Антоний (Вадковский) (1846—1912) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
 Митрополит Антоний (Севрюк) (род. 1984) — митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси